Segue-se uma lista de batalhas (não exaustiva) travadas durante a Grécia Antiga.

{| 
!Ano
!Nome
!Resultado
!Local
!Região
!Observações
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Éfeso
| 
|
|
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Lade
|
|
|
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | Setembro  490 a.C
| Batalha de Maratona
| 
| Maratona
|
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | Agosto  480 a.C.
| Batalha das Termópilas
| 
| Termópilas
| Grécia Central
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | Setembro  480 a.C.
| Batalha de Salamina
| 
|
|
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 27 de Agosto  479 a.C.
| Batalha de Plateias
| 
| Platéias
| Beócia
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | Agosto  479 a.C.
| Batalha de Micale
| 
| Monte Micale
| Jônia
|
|---- bgcolor="#22cccc"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 466 a.C
| Batalha de Eurimedonte
| 
| Rio Eurimedonte
| Panfília
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Cálcis
|
|
|
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Naupactus
|
|
|
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Tanagra
|
|
|
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Pilos
|
|
|
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Anfípolis
| Atenas
| Anfípolis
| Trácia
|
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 362 a.C
| Batalha de Mantineia
| Esparta, Atenas, Elis e Mantineia
|
|
| Tebas, Arcádia e Beócia derrotaram Esparta, Atenas, Elis e Mantineia
|---- bgcolor="#B0B030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 404 a.C
| Batalha de Egospótamos
| Atenas
| Grécia Central
|
|
|----
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 371 a.C
| Batalha de Leuctra
| Esparta
|
|
| Declínio Definitivo de Esparta
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" |
| Batalha de Queroneia
| 
|
|
|
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 333 a.C
| Batalha de Isso
| 
|
|
|
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 332 a.C
| Cerco de Tiro
| 
| Tiro
|
|
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 1 de Out-331 a.C
| Batalha de Gaugamela
| 
| Gaugamela
|
|
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | Maio-334 a.C
| Batalha de Granico
| 
| Rio Granico
| Perto de Tróia
|
|---- bgcolor="#DDD030"
| style="font-size:85%; text-align:center;" | 326 a.C
| Batalha de Hidaspes
| 
| Margens do Rio Hidaspes
|
|

Grecia Antiga
Batalhas